Die Äthiopische Premier Liga der Saison 2009/10 ist die Saison der äthiopischen Premier Liga mit den meisten Spektateuren seit seiner Etablierung im Jahre 1944.

Insgesamt treten dieses Mal 18 Fußballvereine bei diesem Wettbewerb an, zwei mehr als im Vorjahr. Doch die Saint-George SA verteidigte ihren Titel als nationaler Meister zum zweiten Mal in Folge und zum dreiundzwanzigsten Mal insgesamt. Die äthiopische Fußballsaison begann am 6. August 2009.

Teilnehmende Klubs

Tabelle und Ergebnisse

Ligatabelle 2010 

||CAF Champions League 2011
||CAF Confederation Cup 2011
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||Abstieg zur Zweiten Äthiopischen Division
|}

Quelle: ethiofootball.com

Teams und Stadien 

Dedebit, Hawassa City, Sidama Coffee, Southern Police, Sebeta City, Dire Dawa City und Meta Abo verwenden auch das Addis-Abeba-Stadion mit einer Kapazität von 35.000.

Weblinks 
 www.khanua.jimdo.com
 www.ethiofootball.com

Einzelnachweise 

2009 10
Fußballsaison 2009/10